Robert Wilson ou Rob Wilson peut désigner :
 Robert Wilson (vers 1540-1600), dramaturge et acteur anglais  ;
 Robert Thomas Wilson (1777-1849), militaire et homme politique britannique ;
 Robert Wilson Gibbes (1809-1866), naturaliste et médecin américain ;
  (1861-1944), joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Robert Wilson Reford (1867-1951), photographe, homme d'affaires et collectionneur canadien ;
 Robert Wilson Lynd (1879-1949), journaliste, écrivain, essayiste et nationaliste irlandais ; 
 Robert McNair Wilson (1882-1963), médecin, historien écossais et, sous le pseudonyme de Anthony Wynne, auteur de romans policiers ;
  (1897-1916), joueur de rugby à XV international britannique ;
 Robert R. Wilson (1914-2000), physicien américain ;
  (1927-2002), astronome britannique ;
 Robert Anton Wilson (1932-2007), écrivain américain ;
 Robert Wilson (1935-2020), joueur de tennis britannique ;
 Robert Wilson (1935-), rameur canadien ;
 Robert Woodrow Wilson (1936-), astronome américain, Prix Nobel de physique ;
 Robert B. Wilson (1937-), économiste américain, prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel 2020 ;
 Bob Wilson (diminutif de Robert Wilson) (1941-), metteur en scène ;
 Robert R. Wilson (1944-2000), physicien américain ;
 Robert Charles Wilson (1953-), écrivain canadien de science-fiction ;
 Robert Wilson (1957-), écrivain britannique (romans policiers) ;
 Robert Arnott Wilson (1958-), mathématicien anglais ;
 Robert McLiam Wilson (1964-), écrivain irlandais ;
 Rob Wilson (1965-), homme politique britannique.